N7 puede referirse a:
 Línea N7 (TUC Pamplona), transporte urbano comarcal de Pamplona.
 Línea N7, una línea de autobuses de Madrid.
 Código IATA de la Lagun Air.
 ENSEEIHT, (pronunciado N7 en francés) es una de las mejores escuelas de ingeniería de Francia.